2. ŽNL Sisačko-moslavačka u sezoni 2004./05. je igrana u dvije skupine - Kutina - Novska i Sisak.

Kutina - Novska / NS Kutina

Sisak 
Sudionici:
 AŠK Staro Pračno 
 Gvozd 
 Hajduk Sela
 INA (Novo Pračno - Sisak)
 Lekenik
 Mahovo
 Metalac Sisak 
 Mladost Bobovac
 Pešćenica
 Posavina Preloščica
 Rujevac
 Sava Crnac
 Sloga Greda Sunjska
 Sloga Hrastovica
 Una Mladost Hrvatska Dubica

Izvori 
 Mato Šulek: Športski Nogometni Klub "Mladost" Gornja Gračenica (1966. – 2006.), Kutina, 2006.
 nk-lekenik.hr, NK Lekenik - zapisnici utakmica 2. ŽNL Sisačko-moslavačka - NS Sisak 2004./05., wayback arhiva

2004-05
sisačko-moslavačka-2